Witte olifant (hoofdbetekenis)

Orde van de Witte Olifant, Thaise onderscheiding
Literaire Reeks De Witte Olifant
White elephant, Engelse term voor een duur, maar nutteloos product.